Hinton kan som auktorsförkortning betyda:

 Martin Hinton
 Howard Everest Hinton

Robotskapade auktorsförkortningar